

Europa 
Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine e Santo Stanislao a Mahilëŭ in Bielorussia
Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, ad Arbe, in Croazia
Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Varaždin in Croazia
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Reggio Emilia, in Italia
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Lleida, in Spagna
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Mondoñedo, in Spagna
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Odessa, in Ucraina
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Kalocsa, in Ungheria
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Kaposvár, in Ungheria

Americhe 
Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine ad Aguascalientes in Messico
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Cap-Haïtien, in Haiti
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Cuzco, in Perù
Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine, a Maracay, in Venezuela
Cattedrale sira dell'Assunzione di Maria Vergine, a Maracay, in Venezuela
Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine a Quito in Ecuador